Osoby o tym nazwisku:
 Gyula Erdélyi – węgierski zapaśnik 
 Jenő Erdélyi – węgierski szermierz
 Ștefan Erdélyi – rumuński szachista
 Zsolt Erdélyi – węgierski wioślarz